«Торпе́до» — название стадионов в Россия и странах бывшего СССР.

Россия 
 Торпедо (стадион, Арзамас)
 Торпедо (стадион, Владимир)
 Торпедо (стадион, Димитровград)
 Торпедо (стадион, Люберцы)
 Торпедо (стадион, Рубцовск)
 Торпедо (стадион, Саратов)
 Торпедо (стадион, Таганрог)
 Торпедо (стадион, Тольятти)
 Торпедо (стадион, Шадринск)

Белоруссия 
 Торпедо (стадион, Жодино)
 Торпедо (стадион, Могилёв)
 Торпедо (стадион, Минск)

См. также 
 Стадион имени Эдуарда Стрельцова — стадион в Москве, в 1959—2005 назывался «Торпедо».
 Окжетпес (стадион) — стадион в Кокшетау, ранее назывался «Торпедо».
 Торпедо (дворец спорта) — ледовый дворец спорта в Ярославле.